P21, P 21 bzw. P-21 steht für:
 LÉ Emer (P21), irisches Patrouillenschiff
 Asphyxie unter der Geburt (ICD-10-GM-2016-Code P21), siehe Asphyxie
 CDK-Inhibitor 1 (p21), Inhibitor cyclin-abhängiger Kinasen
 , Papyrus 21, Handschrift des Neuen Testaments

Abkürzung